29. Mistrzostwa Świata w Judo odbyły się w dniach 25 – 31 sierpnia w Traktor Arena w Czelabińsku (Rosja). Kobiety rywalizowały w mistrzostwach po raz 20.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Oficjalna strona 
 Wyniki zawodów na stronie ippon.org

Przypisy 

Mistrzostwa świata w judo
2014 w sporcie
2014 w Rosji
Sport w Czelabińsku